Тип «Кассар» () — серия французских эсминцев УРО 1980-х годов. Были спроектированы как один из вариантов проекта C 70, предназначенный для обеспечения противовоздушной обороны.

Строительство 
Всего планировалось построить четыре корабля этого типа, но из-за проблем с поставками зенитных ракет для них, в итоге в 1982—1991 годах были построены только два.

Служба 
С июня 1988 года они, как и другие остававшиеся на вооружении французские эсминцы, были официально переклассифицированы во фрегаты. Оба корабля в 2001—2003 прошли малую модернизацию. Планировалось, что эсминцы типа «Кассар» останутся на вооружении до 2012 года, после чего их заменят в составе ВМС Франции новые корабли типа «Горизонт».

Представители

Примечания

Литература

Ссылки